Peucedanum narbonense är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Peucedanum narbonense ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
narbonense